Salvinia är ett släkte av simbräkenväxter. Salvinia ingår i familjen Salviniaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kärlväxter
Salvinia